Cet article présente les résultats détaillés du double mixte de l’édition 2018 du tournoi de Wimbledon qui est disputé du 6 au . Ce tournoi est le troisième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants

Lauréats 
Nicole Melichar et Alexander Peya disposent de Viktoria Azarenka et Jamie Murray en finale et remportent leur  titre respectif dans la discipline.

Primes et points

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du double mixte du tournoi de Wimbledon

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

2018
Tournoi de Wimbledon 2018
Wimbledon
Wimbledon
Tennis en juillet 2018
Sport à Londres en 2018